Илия Несторовский (; 12 марта 1990, Прилеп, Югославия) — македонский футболист, нападающий итальянского клуба «Удинезе» и сборной Северной Македонии.

Клубная карьера 
Начал карьеру в македонском клубе «Победа» из родного Прилепа. В 2007—2010 годах сыграл 53 матча и забил 22 гола в чемпионате Македонии.

В начале 2010 года перешёл в чешский «Словацко». В первом сезоне за клуб сыграл 11 матчей и забил 1 гол в чемпионате Чехии. В сезоне 2010/11 сыграл 17 матчей, забил 1 гол.

Первую половину сезона 2011/12 провёл в аренде в чешском клубе «Виктория Жижков». Сыграл 13 матчей и забил 1 гол в чемпионате Чехии.

В начале 2012 года отправился в аренду в северомакедонский «Металлург» из Скопье. В сезоне 2011/12 сыграл 14 матчей и забил 1 гол в чемпионате Македонии. В составе команды занял второе место в чемпионате. В сезоне 2012/13 сыграл 6 матчей в чемпионате Македонии.

«Интер» (Запрешич) 
Летом 2013 года отправился в аренду в хорватский «Интер» из Запрешича. В сезоне 2013/14 сыграл 30 матчей и забил 20 голов во второй лиге Хорватии. Стал лучшим бомбардиром турнира. В сезоне 2014/15 сыграл 27 матчей и забил 24 гола во второй лиге Хорватии. В составе клуба стал чемпионом второй лиги и добился повышения в классе. Стал лучшим бомбардиром турнира. После этого сезона клуб выкупил Несторовского у «Словацко». В сезоне 2015/16 сыграл 33 матча и забил 25 голов в чемпионате Хорватии. Стал лучшим бомбардиром чемпионата.

«Палермо» 
Летом 2016 года перешёл в итальянский «Палермо». Дебютировал за клуб 12 августа 2016 года в 3-м раунде Кубка Италии против «Бари». В сезоне 2016/17 сыграл 37 матчей и забил 11 голов в чемпионате. Клуб вылетел в Серию B. В сезоне 2017/18 сыграл 31 матч и забил 13 голов в чемпионате. В сезоне 2018/19 сыграл 26 матчей и забил 14 голов в чемпионате.

В сборной 
Дебютировал за сборную Македонии 9 октября 2015 года в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 против сборной Украины (0:2). Первый гол за сборную забил 29 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Азербайджана (3:1).

Достижения

Командные 
«Металлург» (Скопье)
 Серебряный призёр чемпионата Македонии: 2011/12.

«Интер» (Запрешич)
 Чемпион второй лиги Хорватии 2014/15.

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир второй лиги Хорватии (2): 2013/14 (20 голов), 2014/15 (24 гола).
 Лучший бомбардир чемпионата Хорватии: 2015/16 (25 голов).

Статистика

Клубная 

по состоянию на 18 июня 2019

Международная 

Итого: 48 матчей / 10 голов; 20 побед, 12 ничьих, 16 поражений.

Примечания 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Победа»
Игроки ФК «Словацко»
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Металлург» Скопье
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Удинезе»